Plaatsen
Baal (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Tremelo
Baal (Duitsland), een deelgemeente van Hückelhoven in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Baal (Nederland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Lingewaard

Fictief figuur
Ba'al, een personage uit de Amerikaanse sciencefictiontelevisieserie Stargate SG-1

Godsdienst
Baäl, een Fenicische god

Koningen
Baäl (koning), een koning van Tyrus

Literatuur
Baal (toneelstuk), het eerste toneelstuk van Bertolt Brecht

Media
Baal (film), een West-Duitse dramafilm uit 1970 van Volker Schlöndorff
Ba'al (film), een Amerikaans-Canadese televisiefilm uit 2008

Personen met de achternaam Baal
Ad van Baal, een Nederlands generaal
Jan van Baal, een Nederlands antropoloog

Andere
Baal (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Baal (eenheid), eenheid voor onder andere hooi, stro en katoen, gebaseerd op:
een baal, een hoeveelheid samengeperst stro, oud papier, enzovoort, vaak samengebonden met ijzerdraad, vervaardigd in een balenpers
een baalzak, een grote en grove zak, meestal vervaardigd van jute
Baal (papier), 10 riem = 10 × 480 vellen papier
Baal (toneelgroep), een toneelgroep uit de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw
Baal (David Bowie), een ep van de Britse zanger David Bowie, bedoeld als soundtrack van de BBC-versie van het toneelstuk Baal

Zie ook 
 Bahaal (doorverwijspagina)